22-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 4 по 12 сентября 2010 года в двух городах Сербии (Нише и Зренянине) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла молодёжная сборная Италии.

Команды-участницы 
 Сербия  — команда страны-организатора;
 Италия, Россия, Турция — по итогам молодёжного чемпионата Европы 2008;
 Словения, Бельгия, Германия, Венгрия, Польша, Чехия, Нидерланды, Словакия — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в период с 8 января по 11 июля 2010 года с участием 26 команд. Были разыграны 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Сербия (команда страны-организатора), Италия, Россия, Турция (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал три групповых этапа. Победитель первого из них вышел во 2-ю (основную) стадию. Победители групп 2-го этапа вышли в финальную стадию чемпионата Европы напрямую, а занявшие в группах 2—3-е места стали участниками 3-го этапа, где разыграли ещё 4 путёвки на чемпионат.

Первый этап 
8—10 января 2010

Второй этап 
6—11 апреля 2010

Третий этап 
9—11 июля 2010

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места

Предварительный этап

Группа A 
Ниш

3 сентября
 Турция — Германия 3:1 (22:25, 25:23, 25:20, 25:12); Словакия — Польша 3:1 (25:23, 26:24, 22:25, 25:15); Италия — Венгрия 3:0 (25:14, 25:21, 25:18).

4 сентября
 Германия — Словакия 3:1 (14:25 25:16, 25:13, 26:24); Италия — Турция 3:0 (25:20, 25:17, 25:16); Польша — Венгрия 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).

5 сентября
 Словакия — Турция 3:2 (21:25, 25:20, 17:25, 25:20, 15:13); Италия — Польша 3:0 (25:16, 25:8, 25:23); Германия — Венгрия 3:0 (25:21, 25:23, 25:19).

7 сентября
 Турция — Польша 3:0 (25:20, 25:15, 25:16); Германия — Италия 3:0 (25:21, 25:19, 25:23); Словакия — Венгрия 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).

8 сентября
 Германия — Польша 3:1 (29:27, 25:27, 25:22, 25:17); Италия — Словакия 3:0 (25:22, 25:13, 25:18); Турция — Венгрия 3:1 (21:25, 25:12, 25:19, 25:17).

Группа В 
Зренянин

4 сентября
 Россия - Бельгия 3:1 (22:25, 25:17, 25:17, 25:13); Чехия - Словения 3:1 (25:6, 24:26, 25:16, 25:18); Сербия - Нидерланды 3:0 (25:15, 25:14, 25:12).

5 сентября
 Россия — Словения 3:0 (25:21, 25:21, 25:10); Нидерланды — Бельгия 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 31:29); Сербия — Чехия 3:0 (25:19, 25:17, 25:16).

6 сентября
 Словения — Бельгия 3:2 (22:25, 25:20, 12:25, 27:25, 15:8); Чехия — Нидерланды 3:2 (12:25, 25:17, 25:22, 15:25, 15:13); Сербия — Россия 3:1 (29:27, 27:25, 23:25, 25:22).

8 сентября
 Чехия — Бельгия 3:0 (25:18, 25:16, 25:16); Россия — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:22, 25:23); Сербия — Словения 3:1 (22:25, 25:22, 25:10, 25:18).

9 сентября
 Чехия — Россия 3:1 (25:23, 25:23, 25:27, 25:12); Словения — Нидерланды 3:2 (16:25, 20:25, 25:23, 25:22, 15:12); Сербия — Бельгия 3:1 (27:29, 25:18, 25:14, 25:20).

Плей-офф 
Ниш

Полуфинал за 5—8-е места 
11 сентября
 Словакия — Россия 3:0 (25:18, 25:21, 25:14).
 Турция — Словения 3:1 (25:22, 25:20, 16:25, 25:21).

Полуфинал за 1—4-е места 
11 сентября
 Италия — Германия 3:1 (25:19, 12:25, 25:21, 25:20).
 Сербия — Чехия 3:0 (25:17, 25:22, 28:26).

Матч за 7-е место 
12 сентября
 Россия — Словения 3:1 (25:17, 25:14, 19:25, 25:10).

Матч за 5-е место 
12 сентября
 Турция — Словакия 3:2 (21:25, 25:22, 23:25, 25:15, 15:13).

Матч за 3-е место 
12 сентября
 Чехия — Германия 3:1 (25:17, 18:25, 25:22, 25:23).

Финал 
12 сентября
 Италия — Сербия 3:1 (25:19, 25:20, 23:25, 25:21). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Италия: Флориана Бертоне, Марика Бьянкини, Элена Габриэли, Джулия Пизани, Роза-Лаура Баджи, Каролина Дзардо, Эрика Вьетти, Летиция Камера, Валентина Диуф, Катерина Бозетти, Кьяра Скарабелли, Сильвия Лотти. Главный тренер — Марко Менкарелли.

  Сербия: Сара Клисура, Ядранка Будрович, Любица Кецман, Майя Савич, Мария Михайлович, Лиляна Ранкович, Даница Раденкович, Елена Медаревич, Ана Белица, Йована Стеванович, Мина Томич, Теодора Пушич. Главный тренер — Ратко Павличевич.

  Чехия: Мартина Михаликова, Эва Годанова, Зузана Мудрова, Моника Шмидова, Вероника Досталова, Павла Шмидова, Андреа Коссаньова, Верослава Маресова, Клара Выклицка, Кристина Линдовска, Маркета Тейхманова, Барбора Гамбова. Главный тренер — Станислав Митач.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Катерина Бозетти
 Лучшая нападающая:  Андреа Коссаньова
 Лучшая блокирующая:  Джулия Пизани
 Лучшая связующая:  Даница Раденкович
 Лучшая либеро:  Каролина Дзардо
 Лучшая на подаче:  Катарина Швабе
 Самая результативная:  Ана Белица

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U20 2010. women.volleybox

2010
2010 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Сербии